Лассон () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна
 Лассон () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Кальвадос